Het seizoen 2013/14 was de 23ste editie van de strijd om de voetballandstitel van Kroatië. De competitie stond om sponsorredenen bekend als de MAXtv Prva Liga. Dinamo Zagreb trad aan als regerend landskampioen aan in dit seizoen en wist de titel te prolongeren.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  ||Dinamo Zagreb
|36
|26
|6
|4
|82
|26
| +57
|84|-style="background:#BBEBFF;"
|2
|Rijeka
|36
|21
|10
|5
|72
|35
| +37
|73|-style="background:#CCF3FF;"
|3
|Hajduk Split
|36
|17
|11
|8
|58
|44
| +14
|62|-
|4
|RNK Split
|36
|14
|10
|12
|41
|41
| 0
|52|-
|5
|Lokomotiva
|36
|15
|7
|14
|57
|59
| –2
|52|-
|6
|Istra 1961
|36
|12
|8
|16
|45
|56
| –11
|44|-
|7
|Zadar
|36
|10
|5
|21
|35
|67
| –32
|35|-
|8
|Osijek
|36
|8
|9
|19
|38
|62
| –24
|33|-style="background:#FFE6E6;"
|9
|Slaven Belupo
|36
|7
|11
|18
|46
|65
| –19
|32|-style="background:#FFCCCC;"
|10
|Hrvatski Dragovoljac
|36
|7
|9
|20
|41
|61
| –20
|30'|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
 Kroatische voetbalbeker 2013/14
 Kroatisch voetbalelftal in 2013
 Kroatisch voetbalelftal in 2014

2014
Competitievoetbal 2013/14